402920 Tsawout è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2007, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,9227677 UA e da un'eccentricità di 0,2745030, inclinata di 12,13241° rispetto all'eclittica.

Dall'8 ottobre 2014 al 5 gennaio 2015, quando 414026 Bochonko ricevette la denominazione ufficiale, è stato l'asteroide denominato con il più alto numero ordinale. Prima della sua denominazione, il primato era di 392728 Zdzisławłączny.

L'asteroide è dedicato all'omonima popolazione nativa parte dei Saanich.

Collegamenti esterni 

Tsawout
Corpi celesti scoperti nel 2007